Hohensalzburg bezeichnet
 Festung Hohensalzburg, oberhalb der Stadt Salzburg, Österreich
 Hohensalzburg, bis 1938 Lengwethen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946 Lunino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland